Division 1 i fotboll 2006 var 2006 års säsong av Division 1 i fotboll, Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar. Div 1 Södra inleddes den 17 april och Div 1 Norra inleddes den 22 april. Båda serierna avslutades den 14 oktober.

Tabeller

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Kval till Superettan

|}

IK Sirius och Bunkeflo IF till Superettan 2007. Väsby United och Assyriska FF till spel i Division 1 2007.

Skytteliga

Norra

Källor

Externa länkar 
Resultat Div 1 Norra 2006 på fotbollförbundets webbplats
Resultat Div 1 Södra 2006 på fotbollförbundets webbplats

Fotboll i Sverige 2006
2006
Fotbollssäsongen 2006